

События 
 Консулы Имп. Цезарь Гай Аврелий Валерий Диоклетиан А. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А.
 Флот Караузия захватил Британию. Караузий провозгласил себя императором.
 На армянском престоле с помощью Диоклетиана утверждается Тиридат. Гонения на христиан.
 287—330 — Царь Армении Тиридат III.

Родились 
 Екатерина Александрийская
 Харитина Амисийская (Понтийская; ум. 304) — христианская мученица.

Примечания

См. также